Katz:
 Cetatea Katz

 Mîndru Katz
 Solomon Katz

Nume de familie germane
Nume de familie evreiești